Der Name Claydon hat in England die Bedeutung von Clay Hill – Lehmberg.

Claydon bezeichnet:
 Claydon (Dekanat), die Dechantei von Claydon, Buckinghamshire, als kirchlichen Verwaltungsbezirk der Church of England in der Diözese von Oxford (in der Erz-Dechantei von Buckingham, 20 Pfarreien)
 Claydon House (Middle Claydon), ein Landhaus nahe Middle Claydon, Buckinghamshire
 Claydon House (Aylesbury), ein Gebäude einer Schule in Aylesbury, Buckinghamshire
 Claydon Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Claydon ist der Name folgender Orte:
 Claydon (Gloucestershire)
 Claydon (Suffolk)
 Claydon (Oxfordshire)
 Claydon Fields, Gloucestershire
 Botolph Claydon, Buckinghamshire
 East Claydon, Buckinghamshire
 Middle Claydon, Buckinghamshire
 Steeple Claydon, Buckinghamshire
 Claydon Brook, Buckinghamshire

Claydon ist der Familienname folgender Personen:
 Brett Claydon (* 1982), englischer Dartspieler
 George Claydon († 1993), englischer Filmschauspieler
 Leonard Claydon (1915–1971), Leonard Harold Claydon, kanadischer Politiker
 Steven Claydon (* 1969), englischer Künstler und Musiker

Siehe auch:
 Clayton